1. Bundesliga 2013-2014 – campionato austriaco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2013-2014 – campionato austriaco di pallavolo maschile
 1. Bundesliga 2013-2014 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2013-2014 – campionato tedesco di pallavolo maschile